Cobija (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Cobija (plaats), een plaats in deze gemeente
 Cobija (provincie), een voormalige Boliviaanse provincie, in 1884 afgestaan aan Chili (ruwweg de huidige Chileense regio Antofagasta)